Hymnem Naddniestrza jest pieśń Śpiewamy chwałę Naddniestrza (, , ) przyjęty 18 lipca 2000 roku.

Muzyka autorstwa B.A. Aleksandrowa, pochodzi z radzieckiej pieśni Niech żyje nasz kraj z 1943 roku, natomiast autorami współczesnych słów pieśni są B. Parmenow (rosyjski), N. Bożko (ukraiński) i W. Piszenko (mołdawski).

Tekst 

Naddniestrze